Новый Усад — название населённых пунктов в России:

 Новый Усад — село в Краснослободском районе Мордовии.
 Новый Усад — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Новый Усад — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Новый Усад — село в Спасском районе Нижегородской области.